Wakendorf I – comune tedesco
 Wakendorf II – comune tedesco